Landkreis Neu-Ulm - landkreis in Beieren, Duitsland
 Neu-Ulm (stad) - stad in Beieren, Duitsland
 Station Neu-Ulm - station in bovenstaande stad
 Neu-Ulm (kiesdistrict) - Bondsdag-kiesdistrict in Beieren, Duitsland

Zie ook
 New Ulm - plaats in Minnesota, Verenigde Staten
 Ulm (doorverwijspagina)